155-мм орудие Тип 3 — японское среднекалиберное морское орудие времён Второй Мировой войны.

История создания 

Разработка 155-мм орудия для лёгких крейсеров началась в Японии в 1930 году под руководством инженера Тиёкити Хата, сразу после заключения Лондонского договора. Испытания орудия начались в 1932 году, на вооружение оно было принято 7 мая 1934 года. Изначально техническое задание предусматривало возможность ведения огня по воздушным целям, поэтому задавался максимальный угол возвышении 75°, начальная скорость снаряда 980 м/с, досягаемость по высоте 18 000 м. Ещё в процессе проектирования стало ясно, что реализация такой задачи потребует очень сложных и тонких механизмов наводки, и в окончательном варианте угол возвышения ограничили 55°

Орудия размещались в 3-орудийных башнях Модель E1, спроектированных в 1932 году на базе двухорудийных 203-мм установок Модель E, использовавшихся на крейсерах типа «Такао», и изначально предусматривавших замену на них благодаря одинаковому диаметру погона.

Обозначение орудия Тип 3/Type 3 даёт отсылку к году разработки затворной группы - 1914 год или третий год эпохи Тайсё.

Установки на кораблях 

Крейсера типа «Могами» — 5 башен (15 орудий), до замены главного калибра перед войной

Линейные корабли типа «Ямато» — 4 (позже 2) башни (12 орудий)

Лёгкий крейсер «Оёдо» — 2 башни (6 орудий)

Всего было изготовлено 20 установок для крейсеров типа «Могами», после перевооружения которых в 1940—1941 годах они должны были использоваться на 2 крейсерах типа «Оёдо» и 4 линкорах типа «Ямато» . Из-за отказа от постройки «Ниёдо» и достройки в прежнем виде «Синано» и № 111, а также снятия двух из четырёх башен с «Ямато» и «Мусаси» часть из них вместо кораблей была установлена на берегу в районе Этадзимы.

Боеприпасы 

Все 155-мм орудия Тип 3 комплектовались выстрелами раздельного заряжания. Основной заряд имел массу 19,5 кг (36DC2), также существовал облегчённый массой 12,3 кг (50DC2).

Бронебойные и фугасные снаряды оснащались боевой частью из тринитроанизола, осветительные-зарядом из смеси 53% магния, 42,5% нитрата бария, 3,5% воска и 1,0% оксалата натрия.

Аналоги 

 152-мм/47,6 Mk.16

 152-мм/58,6 Б-38

 152-мм/50 BL Mk.XXIII

 150 мм/60 SKC/25

 152 mm/55 Model 1930

Литература 
 

Артиллерия калибра 155 мм
Корабельная артиллерия Японии
Корабельная артиллерия среднего калибра
Артиллерия Японии периода Второй мировой войны